Стефан Ангелов може да се отнася за:

 Стефан Ангелов (лекар), български лекар и микробиолог
 Стефан Ангелов (борец), български борец
 Стефан Ангелов (офицер), български офицер, генерал-майор